Drăgoești, comune del distretto di Ialomița
Drăgoești, comune del distretto di Vâlcea